

Максима Горького — селище, Темниковський район, Мордовія

Максима Горького — село, Херсонська область, Бериславський район
 Максима Горького — село, Херсонська область, Скадовський район
 Максима Горького — селище, Запорізька область, Мелітопольський район

Див. також 
 Максим Горький (значення)